Skäresjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lille Skäresjö, sjö i Nybro kommun,  (8,43 ha)
Stora Skäresjö, sjö i Nybro kommun,  (9,64 ha)
Skäresjön, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun och Borås kommun,  (66,8 ha)
Skäresjön, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (3,91 ha)

Se även
Skärsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn